Okręty US Navy o nazwie USS "Lorikeet":

 Pierwszy "Lorikeet" (AMc-49) był trałowcem przybrzeżnym typu Accentor. Był w służbie w latach 1941-1945.
 Drugi "Lorikeet" (YMS-271) był trałowcem typu YMS-1 (podtyp YMS-135). Był w służbie w latach 1943-1946.

Lorikeet